Паничкин — русская фамилия. Известные носители:
 Паничкин, Григорий Дмитриевич (род. 1929) — советский легкоатлет, тренер.
 Паничкин, Иван Александрович — д.т.н., профессор
 Паничкин, Михаил Степанович (1918—2012) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Паничкин, Николай Степанович (1914—1999) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Паничкин, Яков Афанасьевич (1899—1979) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.